Роланд Дукке (; 19 ноября 1934, Бензен, Дечин — 26 июня 2005, Йена, Тюрингия) — немецкий футболист, нападающий. «Футболист года» ГДР 1970. Старший брат футболиста Петера Дукке.

Игрок клуба «Карл Цейсс» Йена и национальной сборной ГДР.

В 37 играх сборной забил 5 голов.

Достижения 
 Чемпион ГДР (3): 1963, 1968, 1970
 Обладатель Кубка ОСНП: 1960
 Футболист года в ГДР: 1970

Примечания 

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Футболисты года ГДР
Умершие от рака предстательной железы